Le nom Germaine Delage est porté par les personnes suivantes :
Germaine Delage (1883-1971), corsetière française ;
Germaine Delage (1884-1973), peintre et lithographe française.

Voir aussi